

Plaats en rivier
 Toro (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
 Toro (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso
 Toro (Nigeria), plaats in de staat Bauchi, Nigeria
 Toro (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora in de regio Castilië en León
 Toro Canyon, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Toro (rivier), een rivier in Costa Rica

Persoon 
 Carlos Toro, Chileens voetbaldoelman
 Ray Toro, Amerikaans gitarist
 Benicio Del Toro, Amerikaans acteur
 Guillermo del Toro, Mexicaans filmregisseur

Overig
 Tōrō, tourou of dōrō, een traditionele Japanse lantaarn
 Toro (dier) (Isothrix bistriata), een soort stekelrat
 Toro (koninkrijk), een koninkrijk in Oeganda
Toro (volk), een volk in Oeganda